Српска лига Београд у сезони 2012/13. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 2011/12. следећи клубови су у овој променили ранг:
 Вождовац се као првопласирани тим из Српске лиге Београд преселио у Прву лигу Србије.
 Славија је као најлошије пласирани тим Српске лиге Београд такмичење наставила у Београдској зони. 
 Фудбалски клуб Београд престао је да постоји (уместо њега је основан нови клуб са називом Београд 1929), тако да је и његово место у СЛБ остало упражњено.
 Будућност, Железник и Турбина су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Београда
 Сезона 2012/13 на srbijasport.net

Српска лига Београд
Београд